Die NFL-Saison 1999 war die 80. Spielzeit im American Football der National Football League (NFL). Das erste Spiel der Regular Season fand am 12. September 1999 statt. Den Super Bowl gewannen die St. Louis Rams.

Durch die Wiederaufnahme des Spielbetriebes der Cleveland Browns stieg die Anzahl der Mannschaften auf 31. Dies bedeutete unter anderem eine Veränderungen der Regelungen zur spielfreien Woche und veränderte Termine für den Start der Spielsaison.

Die Tennessee Oilers änderten ihren Namen in Tennessee Titans und trug fortan ihre Spiele im Nissan Stadium in Nashville aus.

Es wurde mit veränderten Regelungen eine System zur Kontrolle von Schiedsrichterentscheidungen per Videoaufzeichnung eingeführt.

NFL Draft 
Der NFL Draft 1999 fand vom 17. bis 18. April im Madison Square Garden in New York statt. Der Draft lief über sieben Runden, in denen 253 Spieler ausgewählt wurden. Da die Cleveland Browns wieder ihr Spielbetrieb aufnahmen, wurde ihnen das Recht zugesprochen, den ersten Spieler im Draft auszuwählen. Mit dem Erstrunden-Pick wählten sie den Quarterback Tim Couch von der University of Kentucky.
Der Draft von 1999 ist auch für den sogenannten Ricky Williams trade bekannt, bei dem die New Orleans Saints ihre Rechte für ihre sechs Spieler in diesem Jahr und die Rechte für die erste und dritte Runde im NFL Draft 2000, an die Washington Redskins abgaben, um Ricky Williams als einzigen Spieler in dem Draft an fünfter Stelle auszuwählen.

Abschlusstabellen

Divisions 

 Divisionssieger 
 Playoff-Teilnehmer
Quelle: nfl.com

Conferences 

 Für die Play-offs qualifiziert
Quelle: nfl.com

Legende:

Tie-Breaker 1999
 Seattle gewann die AFC West vor Kansas City aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Miami sicherte sich den dritten und letzten AFC Wild Card Platz vor Kansas City aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (6–1 statt 5–3 von Kansas City).
 Die New York Jets beendeten die Saison vor New England in der AFC East aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–4 gegenüber 2–6 von New England).
 San Diego beendete die Saison vor Oakland in der AFC West aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (5–3 gegenüber 3–5 von Oakland).
 Dallas, Detroit, Carolina und Green Bay beendeten alle die Saison mit einer 8–8 Bilanz. Dallas konnte sich den zweiten NFC Wild Card Platz sichern, da sie im Vergleich zu Detroit eine bessere Bilanz gegen gemeinsame Gegner aufwiesen (4–2 statt 3–3 von Detroit), Green Bay im direkten Duell in Woche 10 mit 27:13 besiegten und im Vergleich zu Carolina eine bessere Conference-Bilanz aufwiesen (7–5 statt 6–6 von Carolina).
 Detroit sicherte sich den dritten und letzten NFC Wild Card Platz, da sie einerseits im Vergleich zu Green Bay eine bessere Conference-Bilanz aufwiesen (7–5 statt 6–6 von Green Bay) und anderseits Carolina im direkten Duell in Woche 7 mit 24:9 besiegten.

Play-offs 

 Die Mannschaft mit der niedrigeren Setznummer hat Heimrecht.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL-Geschichte von 1991–2000 (englisch)

Einzelnachweise 

1999
American-Football-Saison 1999
American-Football-Veranstaltung 2000